naurui nyelv
 naurui nép

 Nauru